Путь — место, направление или сам процесс перемещения (или изменения); вплоть до научных абстракций этого понятия:
 Путь — система сообщения, по которому осуществляется проход или проезд, по которому что-то или кто-то передвигается или перемещается (водный путь, торговый путь и так далее).
 Торговый путь — система сообщения, по которому осуществляется доставка товаров, например Великий шёлковый путь и так далее.
 Железнодорожный путь — комплекс сооружений и обустройств, образующих дорогу с направляющей рельсовой колеёй.
 Путь (или траектория) материальной точки или тела — физическая абстракция; линия перемещения в пространстве.
 Путь в топологическом пространстве — математическая абстракция; является кривой, то есть непрерывным отображением отрезка  в топологическое пространство.
 Путь в графе — понятие теории графов; последовательность вершин, соединённых рёбрами.
Иногда слово путь некорректно используется вместо словосочетания «длина пути».

Названия 
 Путь — разновидность хозяйственного землеустройства русского средневековья (XIV—XVI), административно-территориальная единица.
 «Путь» — московское книгоиздательство, существовавшее в 1910—1918 годах на средства М. К. Морозовой и выпускавшее философскую литературу.
 «Путь» — религиозно-философский журнал, издававшийся в Париже в 1925—1940 годах русскими эмигрантами.

Кино 
 «Путь» — боевик, 2009 год, Россия. Режиссёр — Владимир Пасичник.
 «Путь» () — драма, США — Испания, 2010 год. Режиссёр — Эмилио Эстевес.
 «Путь» — американский телесериал, выпущенный в 2016 сервисом Hulu.

См. также 
 
 Путь к файлу